Михалёвское сельское поселение — муниципальное образование в Российской Федерации:

 Михалёвское сельское поселение — в Нейском районе Костромской области.
 Михалёвское сельское поселение — в Угранском районе Смоленской области.